Razred Virginia je lahko:
 razred podmornic Virginia
 razred križark Virginia